Kano – miasto w Nigerii
 Kano – stan w Nigerii
 Jigorō Kanō – twórca judo
 Kano – brytyjski raper
 Kano – fikcyjna postać z serii gier wideo Mortal Kombat
 Kano – włoski zespół italo disco